Holubice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Holubice, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Holubice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale